Hildur Arntzen, Noors zangeres
 Kees Arntzen, Nederlands componist, gitarist en beeldend kunstenaar
 Lloyd Arntzen, Canadees jazzklarinettist, sopraansaxofonist en zanger